Kūh-e Heram Dāghī (persiska: كوه سبلان, Sabalān, Reshteh-ye Jebāl-e Sabalān, Savelān Dāgh, Kūh-e Sabalān, کوه هرم داغی) är ett berg i Iran.   Det ligger i provinsen Ardabil, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Toppen på Kūh-e Heram Dāghī är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kūh-e Heram Dāghī är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Daryācheh-e Sabalān,  meter över havet,  km nordost om Kūh-e Heram Dāghī. Runt Kūh-e Heram Dāghī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Meshgīn Shahr,  km nordväst om Kūh-e Heram Dāghī. Trakten runt Kūh-e Heram Dāghī består i huvudsak av gräsmarker. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Ardabil (provins)
Berg i Iran 4000 meter över havet eller högre